Schwechten può riferirsi a:
 Franz Heinrich Schwechten – architetto tedesco
 Groß Schwechten (lett. «Schwechten grande») – frazione della città tedesca di Stendal
 Klein Schwechten (lett. «Schwechten piccola») – frazione del comune tedesco di Rochau